«It's for You» puede referirse a:

Canciones 
 It's for You (1964), canción de Cilla Black - escrita por Lennon–McCartney.
 It's for You (1980), canción de Player.
 It's for You (1993), canción de Shanice.
 It's for You (2010), canción de Niamh Kavanagh - representante de Irlanda en ESC'10.